Ященко — украинская фамилия.

Известные носители 
Ященко — дворянский род внесенный в  XX  часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи.
 
 Ященко, Виктор Романович — председатель Комитета геодезии и картографии СССР
 Ященко, Виталий Александрович (род. 1941) — советский и украинский учёный-кибернетик.
 Ященко, Владимир Ильич (1959—1999) — советский спортсмен, прыгун в высоту, рекордсмен мира.
 Ященко, Зоя Николаевна (род. 1972) — певица, лидер группы «Белая гвардия».
 
 Ященко, Леопольд Иванович (1928—2016) — советский, украинский хоровой дирижер, фольклорист и композитор.
 Ященко, Любовь Сергеевна (род. 1998) — российская футболистка.
 Ященко, Николай Иванович (1919—2001) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ященко, Сергей Владимирович (род. 1959) — советский и украинский футболист.
 Ященко, Роман Васильевич (род. 1962) — советский и казахстанский зоолог, председатель казахстанского национального комитета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
 Ященко, Юрий Петрович (1953—2019) — доктор экономических наук, министр угольной промышленности Украины.

См. также 
 Банда Дмитрия Ященко — крупная банда, орудовавшая в 1996—1997 годах в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Примечания